Hede oder Hédé ist:
 Hede, Ort in Schweden
 Hédé-Bazouges, Gemeinde im Kanton Hédé-Bazouges in der Bretagne, Frankreich
 Hede (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Werg, regionale Bezeichnung für den Arbeitsstoff

Hede ist der Familienname folgender Personen:
 Elis Hede (* 2001), finnischer Eishockeyspieler
 Niklas Hede (* 1969), deutsch-finnischer Eishockeyspieler

Hede ist als weiblicher Vorname die Kurzform von Hedwig:
 Hede Baur-Seelenbinder (1893–?), deutsche Bildhauerin
 Hede Bühl (* 1940), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Heede, Hehde, Hedde
 Hjerl Hede, Ydby Hede